Тамба — назва деяких адміністративно-територіальних одиниць Японії.

 Кьо-Тамба — містечко в повіті Фунай префектури Кіото
 Провінція Тамба — провінція в регіоні Кінкі
 Тамба — місто префектурі Хіого